Капустя́н — українське прізвище.

Відомі носії:
 Капустян Володимир Нілович ( 1944) — український політичний діяч, народний депутат України 2-го скликання.
 Капустян Володимир Омелянович ( 1953) — український вчений, математик.
 Капустян Максим Сергійович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Капустян Олексій Віталійович (1993—2019) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Капустян Ольга Іванівна ( 1956) — українська тележурналістка. Заслужений журналіст України.

Примітки 

Українські прізвища